Saffo steht für:

 Saffo (Mayr), Oper von Johann Simon Mayr (1794)
 Saffo (Pacini), Oper von Giovanni Pacini (1840)

Siehe auch

 Sapho (Begriffsklärung)
 Sappho (Begriffsklärung)